Лиманское — международный (с 2008 года) аэропорт возле пгт. Лиманское в Раздельнянском районе Одесской области (Украина). Находится вблизи границы с непризнанной ПМР в 60 км к северо-западу от Одессы. Бывший военный аэродром СССР.

Современное состояние 
Создан на основе бывшего военного аэродрома. Классификационное число PCN 21/R/В/Х/T. Аэродром способен принимать самолёты Ан-225, Ан-124, Ил-76, Ту-204, Ту-154, Ту-134 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.

Аэровокзал имеет пропускную способность 50 чел/час. Имеются таможенные склады и склады хранения.

История 
В период существования СССР аэродром использовался ВВС.
В период с апреля 1968 года по январь 1992 года на аэродроме базировался 827-й отдельный разведывательный авиационный полк на самолётах МиГ-21Р (1965—1982), Ил-28Р (1968—1975), Су-17М3Р (1980—1986) и Су-17М4Р (1982—1992).

С августа 1958 года на аэродром перебазировался 161-й истребительный авиационный Рижский ордена Суворова полк в составе 66-й истребительной авиационной дивизии ВВС Южной группы войск из Румынии. 28 апреля 1960 года передан из 66-й иад в состав 119-й иад 48-й ВА ОдВО. Полк летал на МиГ-17 (1954—1963), МиГ-21 ПФ, ПФМ (1963—1972), МиГ-23 (1972—1974), МиГ-23М (1973—1991), МиГ-29 (1990—1992). 14 декабря 1989 года в составе 119-й иад передан из 5-й ВА ОдВО в ВВС Черноморского флота. В апреле 1992 года передан Вооружённым силам Украины. Директивой МО Украины № 45/1/0120 от 09.04.2001 года 161-й истребительный авиационный полк расформирован на аэродроме.

Примечания

Ссылки 
 Лиманское
 В Одесской области открылся ещё один международный пункт пропуска
 Лиманское «Ставят на крыло»
 Международный аэропорт под Одессой в центре скандала
 Аэропорт в селе Лиманское. Жалкое зрелище (фоторепортаж)

Аэропорты Одесской области
Раздельнянский район
Военные аэродромы СССР
Военные аэродромы Украины
Аэродромы ВВС Черноморского флота